Paul Haines peut faire référence à :

 (1970-2012), écrivain néozélandais,
Paul Haines (1933-2003), poète et écrivain canadien.